Niemcy:
 Nienstädt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg
 Nienstädt – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg

Osoby:
 Wilhelm Nienstädt – pruski pisarz

Zobacz też:
 Nienstedt